Arcy kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Arcy-sur-Cure, kommun, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Arcy-Sainte-Restitue, kommun, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France,